

Cinema 
Indiscretion – cortometraggio del 1915 diretto da Edgar Jones
Indiscretion – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Mutual Film
Indiscretion – film del 1917 diretto da Wilfrid North
Indiscretion – film del 2006 diretto da Ivan Velez

Musica 
 Indiscretion – album di Patti Page del 1959

Televisione 
I sopravvissuti della Ravinok (Indiscretion) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Deep Space Nine